Шэрон Браун (; род. 1 сентября 1943 года) — американская модель, победительница Мисс США 1961.

Биография 
Родилась в сельской общине, штат Луизиана, в 1961 году она переехала в приход Уэбстер с родителями, братьями и сёстрами. За годы учёбы в средней школе Шарон Браун была болельщицей с 1958 по 1960 год. В 1961 году она выиграла конкурс Мисс Луизиана и представляла свой штат на конкурсе Мисс США.
 
Шарон Браун победила, став Мисс США и одновременно став Мисс фотогеничность. Браун также участвовала в Мисс Вселенная 1961, где она стала пятой. Его родной город Минден, провозгласил 25 июля 1961 года, как День Шарон Браун, который был отмечен парадом.

После участия 
В конце года её срока в качестве Мисс США, Шарон Браун начала свою карьеру в качестве модели и телеведущей, появляясь в программе Боба Хоупа на NBC.

В 1962 году она была выбрана Queen of the 28th annual Sugar Bowl в Новом Орлеане.

С 1978 года, проживает в Чикаго, Иллинойс.

Примечания 

Мисс США
Фотомодели США
Выпускники Луизианского технологического университета